Вербецький — лісовий заказник на території Летичівського лісгоспзагу, Бохнянське лісництво, квартали 5, 6, 15-18 на Хмельниччині. Був зарезервований для наступного заповідання рішенням Хмельницького облвиконкому № 7 від 25.10.1992 року  .

Опис 
Масив, де зростають рідкісні і занесені до «Червоної книги» рослини.

Площа — 327 га.

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання